Wander - Inganno mortale è un film del 2020 diretto da April Mullen.

Trama 
Arthur Bretnik è un investigatore privato mentalmente instabile che viene assunto per investigare su una morte sospetta. Comincia a sospettare che il caso è collegato a quello della morte di sua figlia.

Distribuzione 
Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi dal 4 dicembre 2020.

Collegamenti esterni 
 Wander - Inganno mortale, su Il mondo dei doppiatori, AntonioGenna.net.
 

Film thriller d'azione